Реченица се може односити на:

Реченица, у лингвистици
Реченица (музика)